Bronsstaartpluimkolibrie
 Buffons pluimkolibrie